Monte Bronzone – montagna delle Prealpi Bergamasche
 Stracchino Bronzone – formaggio fresco lombardo di latte vaccino intero